Als Stahlbad bezeichnet man

 die Schmelze bei der Erzeugung von Stahl
 eine Kuranstalt oder Badeanstalt, die über eisenhaltiges Heilwasser verfügt:
 Alexisbad im Harz
 Stahlbad (Bad Doberan) 
 Bad Imnau auf der Schwäbischen Alb
 Weinheim an der Bergstraße
 das ehemalige Sterne-Restaurant Stahlbad in Baden-Baden von Willi Schwank
 als figurativen Begriff eine Kur zur Abhärtung

Siehe auch: